Mangano es un apellido de origen italiano, que puede hacer referencia a:

 Joy Mangano (1956-), inventora y empresaria estadounidense. 
 Mariano Mangano (1912-1970), mpresario platense de la construcción y el rubro inmobiliario, dirigente de fútbol.
 Silvana Mangano (1930-1989), actriz de cine italiana.